Warsman (ザ・ウォーズマン) es un personaje del manga y anime Kinnikuman y su secuela Kinnikuman Nisei.

Ficha 
 Clasificación: Superhombre Cíborg
 Origen: Unión Soviética
 Edad: 24 (en su primera aparición), 61 (Kinnikuman Nisei)
 Altura: 210 cm
 Peso: 150 kg
 Poder Choujin: 1.000.000 
 Técnicas: Bear Claw, Screw Driver, Pallo Especial
 Entrenador: Robin Mask
 Primera aparición: Manga Capítulo 94, Anime Episodio 30

Warsman es mitad superhombre y mitad robot (ロボ超人, Robo Choujin) y posee unas garras de hierro retráctiles conocidas como Bear Claw (garras de oso) en cada mano. Por el hecho de ser un cyborg posee una excelente inteligencia artificial que encuentra los puntos débiles de sus adversarios para poderlos derrotar en 30 minutos. Pasado ese tiempo su ordenador interno empieza a fallar y le comienza a salir humo por todo el cuerpo. Este tiempo límite aumenta a medida que avanza la serie.

Normalmente no tiene expresión facial pero cuando encuentra un adversario formidable una sonrisa grotesca se refleja en su cara. En un principio el único sonido que emite es un Ko-Ho (コーホー) de su respiración. Una vez derrotado por Kinnikuman en la final de la 21ª Edición de las Olimpiadas de los Superhombres, Warsman habla por vez primera en la serie y se une al grupo como uno más. En el anime su voz tiene un efecto robótico.

En un principio Warsman fue entrenado por Robin Mask, bajo la identidad de Barracuda, para vengarse de Kinnikuman. En Kinnikuman Nisei Warsman devuelve el favor entrenando a Kevin Mask, el hijo de Robin.

Personajes de Kinnikuman